Martin Johnson kan syfta på:

 Martin Johnson (1884-1937), amerikansk författare
 Martin Johnson (född 1930), professor emeritus i psykologi vid Lunds universitet
 Martin Johnson (född 1970), engelsk rugbyspelare
 Martin Johnson (född 1984), svensk journalist
 Martin Johnson (född 1985), amerikansk musiker i rockbandet Boys Like Girls